Chambord (Eure)
 Chambord (Loir-et-Cher)

Desambiguações de topônimos